Bakossi peut désigner :
les monts Bakossi au Cameroun ;
les Bakossi, un peuple du Cameroun et du Nigeria ;
le bakossi (ou akoose), leur langue.